Лубны́ — многозначный термин.

Топоним 
 Лубны — город в Полтавской области.
 Лубны — станция Полтавской дирекции Южной железной дороги в городе Лубны Полтавской области.
 Лубны — деревня в Козельском районе Калужской области.

Прочее 
 «Лубны» — украинский футбольный клуб из города Лубны Полтавской области.
 «Лубны» — самоходное нефтеналивное судно типа «Лисичанск» Новороссийского морского пароходства СССР
 «Лубны» — 77-тонный речной артиллерийский катер проекта 1204 «Шмель» 1972 года постройки 327-го гвардейского дивизиона артиллерийских кораблей 116-й бригады речных кораблей Черноморского флота СССР, с апреля 1994 года — в составе морской охраны Государственной пограничной службы Украины
 «Лубны» — 54-тонный артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М» 2016—2017 гг. постройки военно-морских сил Украины

Примечания